Psathyra  is een geslacht van paddenstoelen in de familie Psathyrellaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht in totaal 78 soorten (peildatum januari 2022):

Psathyrellaceae
Schimmelgeslacht